
Die 54.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2003 in Monopoli, Italien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2003
Radsportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Apulien
Sport (Monopoli)
Radsportwettbewerb in Italien